Села:
 Розкішне — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Розкішне — Запорізька область, Токмацький район
 Розкішне — Кіровоградська область, Голованівський район
 Розкішне — Луганська область, Луганський район
 Розкішне — Одеська область, Березівський район
 Розкішне — Одеська область, Білгород-Дністровський район

 Розкішне — колишня назва села Пшеничне Токмацького району Запорізької області.

Селище:
 Розкішне — Донецька область, Костянтинівський район

Див. також 
 Розкішна